Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1972 spelades i två omgångar: ett gruppspel (som spelades från 1970 till 1972) samt kvartsfinalerna (som spelades 1972). 32 nationer ställde upp, vilka delades in i åtta grupper om fyra lag. Lagen spelade varsin hemma- och bortamatch mot övriga lag i samma grupp, och endast gruppsegrarna gick vidare till kvartsfinal.

Kvartsfinalerna spelades i dubbelmöten hemma och borta. Segrarna gick vidare till huvudturneringen.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Kvartsfinaler

Italien mot Belgien

Belgien kvalificerade sig för Europamästerskapet 1972 med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Ungern mot Rumänien

Det ackumulerade slutresultatet blev 3–3. En direkt avgörande match togs fram för att avgöra vinnaren, matchen spelades på neutral plan.

Ungern kvalificerade sig för Europamästerskapet 1972.

England mot Västtyskland

Västtyskland kvalificerade sig för Europamästerskapet 1972 med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Jugoslavien mot Sovjetunionen

Sovjetunionen kvalificerade sig för Europamästerskapet 1972 med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Källor 
RSSSF

Noter

1970 i Europa
1971 i Europa
1972 i Europa
Fotbollsåret 1970
Fotbollsåret 1971
Fotbollsåret 1972
1970